Eugeniusz Dąbrowski (1901–1970) – duchowny katolicki, biblista
 Eugeniusz Dąbrowski (1887–1940) – podpułkownik Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej
 Eugeniusz Dąbrowski (1923–1996) – podporucznik AK, kawaler Orderu Virtuti Militari